Steinbrunnen steht für
Steinbrunnen Möhringen, Brunnen in Stuttgart
Oberer Steinbrunnen, Unterer Steinbrunnen, Orte im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Steinbrunnen (Heinrichsthaler Forst), Quelle im Heinrichsthaler Forst im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Steinbrunnen (Krausenbacher Forst), Quelle im Krausenbacher Forst im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Steinbrunnen (Rothenbuch), Quelle am Steinbach bei Rothenbuch im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Steinbrunnen (Wintersbach), Quelle bei Wintersbach im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
Steinbrunn (Begriffsklärung)